Кубок КАФ 2000 — 9-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 33 африканских клуба. Победителем стал алжирский клуб «Кабилия».

Предварительный раунд 
Первый матч состоялся 31 января, ответный — 14 февраля 2000 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 17—26 марта, ответные — 31 марта — 3 апреля 2000 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 5—7 мая, ответные — 26 мая — 3 июня 2000 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 4—7 августа, ответные — 18—20 августа 2000 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 13—15 октября, ответные — 29 октября — 5 ноября 2000 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 17 ноября, ответный — 1 декабря 2000 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 2000 на RSSSF

Примечания 

2000
Футбол в Африке в 2000 году